Чемпионат Океании по баскетболу 2013 прошел в Австралии и Новой Зеландии с 14 августа по 18 августа. Это 22-й по счёту турнир. В турнире приняли участие две национальные сборные: Австралии и Новой Зеландии, которые провели два матча.

Соревнование

Матч 1

Матч 2

Ссылки 
 FIBA Океания 

2013 год в баскетболе
2013